" Pădure" pode ser as seguintes comunas romenas:
 Sângeorgiu de Pădure, na Transilvânia
 Filipeștii de Pădure, na Muntênia
 Seaca de Pădure, na Oltênia

Desambiguações de topônimos